Бе́ргер, власне Берґер () — німецьке, єврейське та норвезьке прізвище. 

Відомі люди

 Адольф Бергер (1882—1962) — польський та американський історик римського права та романіст (фахівець з римського права), професор, іноземний член Національної академії деї Лінчеї (1954); вчений-енциклопедист.
 Алвін Бергер (1871—1931) — німецький садівник та ботанік.
 Альфред Бергер (1894—1966) — австрійський фігурист, олімпійський чемпіон.
 Воррен Бергер (1907—1995) — 15-й голова Верховного Суду США (1969—1986).
 Ган Бергер (1950) — нідерландський футбольний тренер.
 Ганс-Петер Бергер (1956) (1956) — колишній австрійський футболіст, батько Маркуса та Ганса-Петера Бергерів.
 Ганс-Петер Бергер (1981) (1981) — австрійський футболіст, воротар. Син Ганса-Петера та брат Маркуса.
 Гельмут Бергер (1944) — австрійський актор.
 Герхард Бергер (1959) — австрійський підприємець та колишній автогонщик Формули-1.
 Готтлоб Бергер — один з керівників СС, начальник Головного управління СС.
 Бергер Еммануїл Наумович (1910—1999) — український вчений-патофізіолог.
 Еспен Бергер (1994) — норвезький футболіст.
 Йоганн Непомук Бергер (1845—1933) — австрійський шахіст, теоретик та композитор.
 Зента Бергер (нім. Senta Berger; . 1941) — австрійська і німецька актриса та продюсерка.
 Ларс Бергер (1979) — норвезький лижник і біатлоніст, олімпійський призер, чемпіон світу.
 Людвіг Бергер (1892—1969) — німецький режисер, сценарист і письменник.
 Маргарет Бергер (1958) — норвезька співачка.
 Марко Бергер (1977) — аргентинський кінорежисер, сценарист і продюсер.
 Маркус Бергер (1985) — австрійський футболіст, захисник. Син Ганса-Петера старшого та брат Ганса-Петера молодшого.
 Мігель Бергер (нар. 1961) — німецький дипломат. Державний секретар Міністерства закордонних справ ФРН з 2020 по 2021. 
 Патрік Бергер (1973) — колишній чеський футболіст.
 Пітер Бергер (1929—2017) — австрійський і американський соціолог та теолог, співавтор визначної праці «Соціальне конструювання реальності»
 Тура Бергер (1981) — норвезька біатлоністка, олімпійська чемпіонка 2010 в індивідуальній гонці, дворазова чемпіонка світу та п'ятиразова призерка чемпіонатів світу.
 Томас Бергер (1924—2014) — американський письменник, новеліст, драматург, сценарист.
 Бергер Фердінанд Георгійович (? — 1875) — український антрепренер, режисер і співак.

Рід
 Берґери з Берґу

Німецькі прізвища
Єврейські прізвища
Норвезькі прізвища